Haza-Radlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ludwig von Haza-Radlitz (1798–1872), preußischer Reichstagsabgeordneter
 Gustav von Haza-Radlitz (1795–1852), preußischer Landrat vom Kreis Samter
 Hedwig von Haza-Radlitz (1881–1945), deutsche Schriftstellerin
 Peter Boguslaus von Haza-Radlitz (1770–1817), preußischer Landrat vom Kreis Kröben

Haza-Radlitz bezeichnet ein Adelsgeschlecht; siehe Haza-Radlitz (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Haza